The Dynamiters – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The Dynamiters – cortometraggio del 1912 diretto da William Duncan
The Gelignite Gang (o The Dynamiters), regia di Francis Searle e Terence Fisher (1956)